Кубок Центральной Европы по футболу (Central European International Cup) — первое европейское международное футбольное соревнование, проводившееся с 1927 по 1960 годы, в которых национальные сборные Центральной Европы соревновались между собой за первенство.

О турнире 
Первоначально турнир носил имя Антонина Швехлы (Кубок Швеглы), премьер-министра Чехословакии и одного из основателей турнира, а затем, с 1954 года, турнир стал известен как Кубок Герё, по имени директора Австрийской футбольной ассоциации, министра иностранных дел Австрии и бывшего судьи Кубка, Йозефа Герё. В литературе некоторых стран-участниц Кубок проходил под другими названиями, в частности, в Австрии и Венгрии он назывался Кубок Европы, а в Италии и Чехословакии его именовали Международный кубок.

Соревнование появилось в 1927 году, его автором принято именовать австрийца Хуго Майсля, который долго добивался от ФИФА разрешение на создание чемпионата Европы, но ФИФА не спешила с ответом, и Майсль самостоятельно, с футбольными ассоциациями стран Австрии, Венгрии, Чехословакии и Италии, создал в июле 1927, в Венеции, Кубок Митропы, а затем и Центральноевропейский международный кубок. К 4-м странам учредительницам позже присоединилась Швейцария, а затем, в 1955 году, Югославия. Также в турнире участвовали команды Польши и Румынии, но их футбольные ассоциации отказались играть в матчах с профессионалами, а потому играли лишь против любительских национальных сборных.

Турнир проходил по круговой системе, в которой соревновавшиеся команды встречались между собой по два раза, «дома» и в «гостях». Обычно турнир проходил 2-3 года, а последние турниры растягивались на 5 лет. Турнир был ликвидирован в 1960 году, с появлением чемпионата Европы.

Призеры

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
  Кубок Герё на rsssf.com

Кубок Центральной Европы по футболу